Наби́ев (Набеев) — фамилия, происходящая от мусульманского имени Наби (от арабского «пророк»).

Известные носители 
 Набиев, Агиль Эльдар оглы (род. 1982) — азербайджанский футболист, защитник.
 Набиев, Алим (род. 1994) — , азербайджанский и украинский боец муай-тай и кикбоксинга
 Набиев, Бахтияр Кара оглы (род. 1965) — российский военачальник.
 Набиев, Бабек Валах (род. 1989) — российский футболист, полузащитник.
 Набиев, Бекир Ахмед оглы (1930—2012) — советский и азербайджанский учёный, академик, автор монографий, директор Института литературы Национальной Академии наук Азербайджана.
 Набиев, Вагиф Файзулла оглы (род. 1966) — советский и азербайджанский футболист, вратарь.
 Набиев, Вакиль Гусейнович (род. 1982) — депутат мажилиса парламента Казахстана VII созыва.
 Набиев, Вали Набиевич (1916—2000) — Герой Советского Союза.
 Набиев, Гаджи Камилович (род. 1995) — российский борец вольного стиля.
 Набиев, Дадоджон (1925—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Набиев, Ельмар Смаилович (род. 1991) — казахстанский футболист, полузащитник.
 Набиев, Инамжан (1920—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Набиев, Малик Набиевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Набиев, Надир Эльдар оглы (род. 1980) — азербайджанский футболист.
 Набиев, Нурлан Абзалович (род. 1950) — государственный деятель Казахстана, аким Экибастуза (Павлодарская область) (2007—2010), аким Аксу (1999—2003).
 Набиев, Рахмон Набиевич (1930—1993) — советский и таджикский партийный и политический деятель, председатель Совета Министров Таджикской ССР с 1973 по 1982 год, первый секретарь ЦК Компартии Таджикской ССР с 1982 по 1985 годы, президент Таджикистана с 1991 по 1992 год.
 Набиев, Рашад Наби оглу (род. 1977) — азербайджанский государственный деятель, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана.
 Набиев, Рашид Набиевич (1912—1985) — советский учёный-историк, крупный специалист по истории феодального строя в Средней Азии, автор крупных публикаций.
 Майер Рустам (род. 1993) — российский видеоблогер (настоящее имя Набиев Рустам Дорисович).
 Набиев Рустам Ильгизович (род. 1992) — общественный деятель, спортсмен-паралимпиец, десантник, лишившийся ног при обрушении казармы в Омске.
 Набиев, Самир (род. 1986) — азербайджанский легкоатлет-паралимпиец, выступающий в категории инвалидности F57.
 Набиев, Сергей Вячеславович (род. 1971) — актёр дубляжа, телеведущий, шоумен.
 Набиев, Туляган (1936—?) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 Набиев, Файзи Набиевич — председатель Кашкадарьинского облисполкома.
 Набиев, Фирудин Хилал оглы (1960—2020) — азербайджанский государственный деятель, генерал-майор.
 Набиев, Хуршид (род. 1985) — узбекский дзюдоист.
 Набиев, Энвер Альбертович (род. 1988) — Герой Российской Федерации (2022).
  
 Набиев, Яшар Вели оглы (род. 1938) — советский азербайджанский металлург.



Набеев 
 Набеев, Нияз Габдулханович (род. 1989) — российский спортсмен-двоеборец, участник Зимних Олимпийских игр 2010 года, мастер спорта.